Macrothele yani est une espèce d'araignées mygalomorphes de la famille des Macrothelidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Yunnan en Chine. Elle se rencontre dans le xian de Fugong de  à  d'altitude dans les Gaoligongshan.

Description 
La femelle holotype mesure .

Le mâle décrit par Shi, Yang, Zhao et Yang en 2018 mesure .

Étymologie 
Cette espèce est nommée en l'honneur de Heng-mei Yan.

Publication originale 
 Xu, Yin & Griswold, 2002 : A new species of the spider genus Macrothele from the Gaoligong Mountains, Yunnan, China (Araneae: Hexathelidae).  The Pan-Pacific Entomologist, , ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Macrothelidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Yunnan